Hostinský är ett tjeckiskt efternamn, som burits av bland andra:

 Otakar Hostinský (1847–1910), tjeckisk musikteoretiker
 Bohuslav Hostinský (1884–1951), tjeckisk matematiker